Pöllä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pöllä (ö i Lappland, Kemi-Torneå), 
 Pöllä (halvö i Lappland, lat 65,67, long 24,83), 
 Pöllä (halvö i Norra Österbotten, lat 64,97, long 24,70), 
 Pöllä (halvö i Mellersta Österbotten), 
 Pöllä (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,69, long 21,32), 
 Pöllä (ö i Satakunta, Björneborg), 
 Pöllä (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari), 
 Pöllä (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,85, long 21,19), 
 Pöllä (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,35, long 21,81), 
 Pöllä (ö i Egentliga Finland, Åbo, lat 60,32, long 21,92), 
 Pöllä (ö i Egentliga Finland, Nystadsregionen, lat 60,52, long 21,54), 
 Pöllä (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu), 
 Pöllä (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,21, long 28,98), 
 Pöllä (ö i Satakunta, Raumo, lat 61,15, long 21,45), 
 Pöllä (ö i Satakunta, Raumo, lat 61,25, long 21,38), 
 Pöllä (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,96, long 29,27), 
 Pöllä (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pöllä (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,03, long 28,56), 

Robotskapade Finlandförgreningar